Hájíček ist der Familienname folgender Personen:

 Jaroslav Hájíček (1899–1978), tschechoslowakischer Oberst und Widerstandskämpfer
 Jiří Hájíček (* 1967), tschechischer Schriftsteller